Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Båstad du 10 au .

Ingrid Löfdahl remporte le simple dames. En finale, elle bat Christina Sandberg.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Anthony et Kathy Blake.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

dames 1972
Suede
1972 en Suède
Tennis en juillet 1972